Константин Драгаш може бити:

 Константин Дејановић Драгаш, српски велможа из друге половине XIV века
 Константин XI Палеолог Драгаш, последњи византијски цар